О́пытная -

 Опытная улица (Санкт-Петербург)
 Опытная станция (Туркестанская область)
 Опытная станция «Мещёрская»
 Опытная станция ВНИИК
 Опытная — остановочный пункт, Северо-Кавказская железная дорога на линии	Беслан — Владикавказ. Код 538534
  — остановочный пункт, Одесская железная дорога на линии Долинская — Николаев. Код 415014
  — остановочный пункт Нежинского направления Юго-Западной железной дороги. Код ЕСР 323819.

См. также 
Опытная станция — название населённых пунктов